Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1956/57 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark spielten. Für die Klubs aus dem Westen Österreichs, in dem noch kein Profibetrieb bestand, wurden die Tauernliga Nord (Salzburg), die Tauernliga Süd (Kärnten) sowie die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
In der Meisterschaftssaison 1956/57 sah es lange Zeit nach dem siebenten Titel für die Vienna aus, doch in einer famosen Aufholjagd konnte Rapid im Frühjahr Punkt um Punkt der Tabellenspitze näher kommen. Die Grün-Weißen konnten 12 Siege in Serie feiern, besonders beeindruckend das 8:1 über Kapfenberg, das 12:1 über Krems und das 9:1 über Stadlau, besonders wichtig war aber insbesondere das 3:2 über die Vienna vor 35.000 Zuschauer im Wiener Stadion. Am vorletzten Spieltag fiel schließlich die Entscheidung, denn die Vienna unterlag der Admira 1:2 und Rapid schlug den Sport-Club 2:0 und konnte dadurch zum bereits 21. Mal Österreichischer Fußballmeister werden. Der Verein qualifizierte sich damit für den Europacup der Landesmeister 1958 in dem das knappe Aus im Entscheidungsspiel gegen den AC Milan kam. Der Abstiegskampf in dieser Saison endete indes zu Ungunsten Austria Salzburgs und des FC Stadlaus.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Staatsliga B: SC Olympia 33

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: FC Wien (Relegation zur Staatsliga A)

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Die Meistermannschaft 
Walter Zeman, Herbert Gartner – Josef Höltl, Ernst Happel, Wilhelm Zaglitsch, Lambert Lenzinger, Gerhard Hanappi, Lothar Bilek, Franz Golobic, Karl Giesser, Robert Körner (C), Paul Halla, Johann Riegler, Robert Dienst, Alfred Körner, Josef Bertalan, Bruno Mehsarosch, Herbert Schaffranek – Trainer: Robert Körner, Sektionsleiter: Max Merkel.

Zweite Leistungsstufe

Staatsliga B 
In der Staatsliga B wurde der SC Olympia 33 Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Wiener Liga: FS Elektra Wien

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Niederlösterreich/Steiermark: SV Hainburg (Relegation zur Staatsliga B)
 Landesliga Burgenland/Oberösterreich: SV Mattersburg (Relegation zur Staatsliga B)

Torschützenliste

|}

Tauernliga Nord 
In der Tauernliga Nord konnte der SK Bischofshofen den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesklasse Salzburg Nord: 1. Halleiner SK
 Landesklasse Salzburge Süd: ASV Zell am See

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: SK Bischofshofen (Relegation zur Staatsliga A)

Tauernliga Süd 
In der Tauernliga Süd fixierte der WSG Radenthein den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: ESV Admira Villach

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: WSG Radenthein, Wolfsberger AC (Relegation zur Staatsliga A)

Arlbergliga 
In der Arlbergliga sicherte sich der SC Schwarz-Weiß Bregenz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: Innsbrucker AC
 Landesliga Vorarlberg: FC Rot-Weiß Rankweil

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: SC Schwarz-Weiß Bregenz (Relegation zur Staatsliga A)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland errang der SV Mattersburg den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Großpetersdorf

Landesliga Kärnten 
In Kärnten wurde der ESV Admira Villach Kärntner Landesmeister, der in die Tauernliga Süd aufstieg. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich konnte der SV Hainburg den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Heid Stockerau
 ASK Bruck/Leitha
 SC Herzogenburg

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich feierte der ATSV Ranshofen den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASK Donau Linz
 SV Vöcklabruck

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Burgenland/Oberösterreich: ATSV Ranshofen (Relegation zur Staatsliga B)

Landesklasse Salzburg Nord und Süd 
In Salzburg erspielte sich der SK Hallein in der Landesklasse Salzburg Nord den Meistertitel, der ASV Zell am See in der Landesklasse Salzburg Süd.

Landesklasse Salzburg Nord

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 SC Golling

Landesklasse Salzburg Süd

Abschlusstabelle

Aufsteiger
In der Saison gab es in der Saison 1956/57 keinen Aufsteiger in die Landesklasse Salzburg Süd.

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark wurde der SV Leoben Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASK Phönix Hönigsberg
 ASK Köflach

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Niederlösterreich/Steiermark: SV Leoben (Relegation zur Staatsliga B)

Landesliga Tirol 
In Tirol konnte der Innsbrucker AC den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Kirchbichl

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg fixierte der FC Rot-Weiß Rankweil den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Admira Dornbirn

Wiener Liga 
Inn Wien sicherte sich der FS Elektra Wien den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Nußdorfer AC
 SC Saurer Werke Wien

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Die beiden Aufstiegsplätze in der Saison 1956/57 wurden einerseits an dem Meister der B-Liga vergeben, der zweite in einer Relegationsrunde ausgespielt. Der Arlbergmeister Schwarz-Weiß Bregenz spielte zunächst gegen den Tauernliga-Süd-Meister WSG Radenthein um die Qualifikation zu den Relegationsspielen für die Staatsliga A. Der WSG Radenthein durfte antreten, da der Tauernliga-Nord-Meister SK Bischofshofen gegen den Vizemeister der Tauernliga Süd Wolfsberger AC zuvor mit einem Gesamtscore von 4:6 verloren hatte. Die Vorarlberger konnten sich gegen die Kärntner knapp durchsetzen. Die Bregenzer unterlagen jedoch im Entscheidungsspiel um den Aufstieg für die Staatsliga A gegen den Zweitplatzierten der B-Liga, FC Wien. Dieser konnte sich mit zwei Siegen in die A-Liga schießen.

Relegation zur Staatsliga B

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1956/57 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1956/57 bei austriasoccer.at
 Austria 1956/57 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1956/57
1956/57